Иль-Шуилия — царь (лугаль) Эшнунны, правил во 2-й половине XXI века до н. э.

Правление 

Сын Итуриа. Во времена царей III династии Ура занимал лишь должность царского писца. После смерти отца занял престол. Но уже в 3-й год правления Ибби-Суэна (ок. 2026 до н. э.), сына Шу-Суэна, Эшнунна воспользовалась тяжелым положением Ура (в связи с нашествием аморейских племен) и отпала от Урского царства. Ильшуилия объявил себя «царём сильным, царем страны Варум — Ва’риум (то есть Ки-Ури, однако в это время Ва’риумом называлась уже не вся северная часть Нижней Месопотамии, а лишь долина реки Диялы)».

В надписях перед его именем стоит божественной знак Дингир — детерминатив бога, что является доказательством обожествления царя Эшнунны, по примеру царей III династии Ура.

Список датировочных формул Ильшуилии

Примечания

Ссылки 
 Список датировочных формул Ильшуилия

Литература 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Цари Эшнунны
Правители Азии XXI века до н. э.